Бажуков — русская фамилия. Известные носители:

 Бажуков, Иван Данилович (1924—1958) — участник Великой отечественной войны, помощник командира взвода автоматчиков. Полный кавалер ордена славы.
 Бажуков, Николай Серафимович (род. 1953) — советский лыжник. Заслуженный мастер спорта СССР (1976).